Havik (vogel)
De Havik (strip), een historische stripreeks
De Havik (windmolen), een molen in de Eilandspolder.